

Мінерал — місто, штат Вірджинія
 Мінерал — селище, штат Іллінойс
 Мінерал Тауншип — селище в окрузі Венанго, штат Пенсільванія
 Мінерал — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Мінерал — переписна місцевість, штат Вашингтон